Поляковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Поляковское сельское поселение — входит в Зейский район Амурской области
 Поляковское сельское поселение — входит в Неклиновский район Ростовской области